Logsdon ist der Familienname folgender Personen:

 Jimmie Logsdon (1922–2001), US-amerikanischer Country- und Rockabilly-Musiker
 Kent Logsdon, US-amerikanischer Regierungsbeamter und Diplomat
 Mayme Logsdon (1881–1967),  US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin